Né quelque part peut désigner :
 Né quelque part, chanson de Maxime Le Forestier sortie en 1987 ;
 Né quelque part, album de Maxime Le Forestier sorti en 1988 ;
 Nés quelque part, téléfilm de Malik Chibane diffusé en 1998 ;
 Né quelque part, film de Mohamed Hamidi sorti en 2013 ;
 Né quelque part, album du groupe Tryo sorti en 2014.